Zukriegel ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Zukriegel (1928–2015), österreichischer Jurist und Organist
 Josef Zukriegel (1889–1945), tschechoslowakischer Geograph

Sonstiges:
 Zukriegel Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis